Thomas Coke (1458-1523) – angielski polityk, parlamentarzysta z Salisbury
 Thomas Coke (zm. 1656) – angielski polityk, parlamentarzysta z Leicesteru
 Thomas Coke (1674-1727) – angielski polityk, Wiceszambelan Dworu Królewskiego
 Thomas Coke (1697–1759) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. hrabia Leicester (5 kreacji)
 Thomas Coke (1747-1814) – angielski biskup metodystyczny
 Thomas William Coke (1754-1842) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. hrabia Leicester (7 kreacji)
 Thomas William Coke (1822–1909) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. hrabia Leicester 
 Thomas William Coke (1848–1941) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. hrabia Leicester 
 Thomas William Coke (1880–1949) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. hrabia Leicester 
 Thomas William Edward Coke (1908-1976) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. hrabia Leicester 
 Thomas Edward Coke (ur. 1965) – brytyjski arystokrata, 8. hrabia Leicester

Zobacz też